Truxtun-klass kan avse två olika fartygsklasser (båda namngivna efter Thomas Truxtun):
Truxtun-klass, en jagarklass (1902–1920)
Truxtun-klass, en underklass till Belknap-klassen omfattande den till atomdrift konverterade kryssaren